Реберг — топоним и антропоним.

Топоним 

Реберг — населённый пункт (община Кремс-на-Дунае)

Антропоним 

 Реберг, Карл-Зигберт (род. 1943) — немецкий социолог.
 Реберг, Дэнни (род. 1955) — американский политик
 Реберг, Пауль (1895 - 1989) - датский физиолог, предложивший методику исследования мочи, названную позже пробой Реберга - Тареева.
 Реберг, Питер (род. 1968) — английский музыкант, автор электронных музыкальных композиций
 Реберг, Уолтер (1900 — 1957) — швейцарский пианист
 Реберг, Скотт Джозеф (род. 1973) — американский профессиональный игрок в американский футбол.